John Ball (1338-1381) – presbitero inglese, capo della rivolta dei contadini
John Ball (1818-1889) – politico, naturalista e alpinista irlandese
John Ball (1900-1989) – calciatore inglese
John Ball (1911-1988) – scrittore statunitense, autore de l'Ispettore Tibbs
John M. Ball (1948) – matematico britannico
John Ball (1972-) – calciatore statunitense